

Toponyme 

 Parral, ville américaine située en Ohio ;
 Parral est une ville du Chili ;
 Parral est une ville de l'État du Chihuahua au Mexique.

Homonymie de localités